Хуан Себастьян Моргадо (, род. 2 февраля 1947) — аргентинский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (1983).

Серебряный призер 10-го чемпионата мира по переписке. Участник 14-го чемпионата мира и ряда крупных турниров по переписке.

В очных соревнованиях выступает редко. Играет преимущественно в опен-турнирах или внутренних командных соревнованиях. Из очных соревнований высокого статуса упоминания заслуживают чемпионате Аргентины 1973 г. и Американский континентальный чемпионат 2003 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. С. Моргадо в базе Chessgames
 Личная карточка Х. С. Моргадо на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Гроссмейстеры ИКЧФ